Jiří Žák může být:

 Jiří Žák (1936) – herec a textař, dlouholetý člen Divadla Příbram
 Jiří Žák (1946) – herec Divadla na Vinohradech a překladatel z francouzštiny
 Jiří Žák (1959) – podnikatel a politik
 Jiří Žák (spisovatel) (1917–1986) – český spisovatel, během druhé světové války vězněný v koncentračním táboře

Reference